

Persone 
 Alfred Kast – medico tedesco
 Bas Kast – scrittore tedesco
 José Antonio Kast – politico cileno
 Pierre Kast – regista cinematografico e sceneggiatore francese